Sir Lancelot – videogioco del 1983 per Atari 2600, ColecoVision, Commodore 64, VIC-20
 Sir Lancelot – videogioco del 1984 per Amstrad e Spectrum
 Sir Lancelot – cantante e attore trinidadiano
 Sir Lancelot – clipper varata nel 1865
 Sir Lancelot – nave logistica di Classe Round Table varata nel 1963